Stallhof bezeichnet:

 Stallhof, Gemeinde in der Steiermark
 Stallhof (Dietersburg), Weiler der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stallhof (Hohenfels), Einöde der Gemeinde Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

 Stallhof (Dresden), Bauwerk in Dresden

Siehe auch:
 Stahlhof
 Stalhof
 Stallhofen